Ганье́ (, , ) — французская фамилия. Известные носители:
 Ганье, Ал (1941—2020) — американский кёрлингист, чемпион мира.
 Ганье, Анри (1845—1936) — французский художник.
 Ганье, Верн (1926—2015) — американский борец и рестлер, игрок в американский футбол, тренер по рестлингу и рестлинг-промоутер.
 Ганье, Луи (1875—1963) — французский режиссёр, сценарист.
 Ганье, Симон (род. 1980) — бывший профессиональный канадский хоккеист. 
 Ганье, Сэм (род. 1989) — канадский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».